New Mexico kan syfta på:

New Mexico – delstat i USA
Santa Fe de Nuevo Mexico – mexikanskt territorium före 1848, tidigare provins i Nya Spanien
USA:s provisoriska regering i New Mexico – amerikanskt territorium 1846-1850
New Mexico-territoriet – amerikanskt territorium åren 1850-1912
New Mexico (1951) – en amerikansk film från 1951
New Mexico, New South Wales – ort i Tamworth, New South Wales, Australien